По́ркуни () — деревня в волости Тапа уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония. 

До административно-территориальной реформы 2017 года входила в состав волости Тамсалу.

География 
Расположена в 15 километрах к северо-востоку от города Тапа. Расстояние до Таллина по шоссе — 110 км. Высота над уровнем моря — 124 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 148 человек, 143 (96,6%) из них — эстонцы.

Численность населения деревни Поркуни:

{| class="wikitable" style=text-align:right
!<small>Год
!<small>2000
!<small>2005
!<small>2007
!<small>2008
!<small>2009
!<small>2010
!<small>2011
!<small>2012
!<small>2014
!<small>2015
!<small>2016
!<small>2017
!<small>2018
!<small>2019
!<small>2020
|-
!<small>Человек
|<small>239
|<small>209
|<small>202
|<small>198
|<small>189
|<small>187
|<small>183
|<small>178
|<small>167
|<small> 162
|<small>150
|<small>148
|<small>150
|<small>146
|140
|-
|}

История 
Первое упоминание о населённом пункте, возможно, относится к 1407 году, когда в 3-ей Псковской летописи появляется запись о Порху, как месте, где прошло войско князя Константина в его военном походе  за реку Нарву; в 1732 году упоминается мыза Поркхольми (, на немецком языке — Schloß Borckholm).

Считается также, что Поркуни получила своё название по имени Таллинского епископа Симона фон дер Борха (Simon von der Borch), который в 1479 году приказал построить на окружённом озером острове укреплённое городище. Его окружала  высокая каменная стена,  внутри находились длинные и узкие помещения, а во дворе городища — церковь и колодец. Кроме привратной башни по углам стены и по бокам было семь башен. В XVI веке за епископский замок велись ожесточённые сражения, к началу XVII века он уже был в руинах и как укреплённое место больше не упоминался. В народе эти руины называли Старый Город ().

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, рядом с епископским замком (городищем) обозначена мыза Шлосъ-Боркхольмъ.

В настоящее время от городища Поркуни сохранились частично перестроенная привратная башня и множество старинных ходов и подвалов. Нижняя часть башни в объёме трёх этажей четырёхугольная, последний этаж — восьмиугольный. Четвёртый и пятый этажи были перестроены, вероятно, в жилые помещения для стражи; в них сохранилась каменная чаша для мытья рук и характерные для строений средневековой Эстонии камины с кирпичными сердцевинами. Представляют интерес внутренние порталы и оконные проёмы из подрубленных камней на лестничных пролётах. Башня и руины городища Поркуни находятся под защитой государства и внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Рядом с так называемым Старым городом, с которым связано множество легенд, в 1870—1874 годах был построен господский особняк. В 1953—1956 годах было построено учебное здание специнтерната.

В 1924 году в Поркуни была переведена школа глухонемых, открытая в 1866 году  в Вяндра. Перед школьным зданием установлен памятный знак в честь Эрнста Соколовского (Ernst Sokolowski), основателя Эстонской школы глухонемых.

В 1920-х годах на землях мызы возникло поселение Поркуни. В 1977 году оно получило статус деревни. В том же году, во время кампании по укрупнению деревень, с Поркуни была объединена деревня Йыэотса, образованная в 1970 году.

Инфраструктура 

В деревне есть государственная школа. Новое, современное школьное здание было построено к лету 2011 года. Есть интернет-связь, автобусное сообщение с Раквере, Тапа, Вяйке-Маарья, Пайде и Таллином.

В июне 1992 года в Поркуни был открыт Музей плитняка. Он располагается в сохранившейся от городища XV века смотровой башне. С мая 1992 года плитняк считается эстонским национальным камнем. С башни открывается красивый вид на окрестности. К Музею плитняка также относится старый плитняковый карьер на северо-западном краю парка бывшей мызы Поркуни.

Поркуни является одним из самых красивых мест природы в Ляэне-Вирумаа. Это популярное место летнего отдыха с реновированными ходовыми мостиками для плавания на озере, песчаным пляжем, игровой площадкой и вышкой для прыжков в воду. Работает прокат лодок, водных велосипедов и каноэ. Окрестности Поркуни ориентированы на туризм: приведены в порядок берега озера Поркуни, проложены парковые дорожки. Через Поркуни проходит международный веломаршрут EuroVelo. В Поркуни проводится международный детский фольклорный фестиваль «Поркуни Пиллар» (Porkuni Pillar).

Достопримечательности 
 Башня замка Боркхольм (городища Поркуни) и мыза Боркхольм (Поркуни), памятники культуры;
 природный парк Поркуни;
 скульптура «Играющие дети» («Мать Поркуни»), памятник культуры. Автор , серый гранит, изготовлена в 1976 году, под охраной государства с 1997 года. Размеры: высота 210 см, ширина 86 см.

Галерея

См. также 
 Бой у озера Поркуни

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа